Цветные войска (устар.) — европейское название войск, состоявших из не-белых людей (негров, азиатов, метисов, индусов и т. д.)
 Цветные войска — название колониальных частей различных империй (Британской, Французской), рядовой состав которых набран в колониях.
 Цветные части — общее название «именных» белых воинских частей ВСЮР и Русской Армии, имевших цветные погоны и фуражки, а именно: алексеевцы, дроздовцы, марковцы и корниловцы.